Peskow ist der Familienname folgender Personen:

 Dmitri Sergejewitsch Peskow (* 1967), russischer Diplomat und Pressesprecher
 Wassili Michailowitsch Peskow (1930–2013), russischer Journalist und Schriftsteller